RST har flere betydninger:

 Rod, stamme, top – tidligere anvendt til at skelne de tre faser i elnettet på dansk. Hedder i dag L1, L2, L3
 Forkortelse for det engelske ord reset
 RST-kode – (readability, strength, tone), anvendt til at sammenfatte kvaliteten af modtagne radiosignaler
 IATA lufhavnskode for Rochester International Airport i Rochester, Minnesota, USA